Изборите за Европейски парламент се провеждат в Белгия на 7 юни 2009 година и са част от изборите в целия Европейски съюз. На тях са избрани 22 представители на страната в Европейския парламент, с двама по-малко, отколкото на предходните избори през 2004 година. Избирателната система е пропорционална, като се гласува в три обособени района – нидерландскоезичен, френскоезичен и немскоезичен, от които се избират съответно 13, 8 и 1 членове на Европейския парламент.

Изборите за Европейски парламент са проведени едновременно с изборите за регионални и общностни парламенти.

Резултати 

|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" colspan="2"|Партия
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2"|Европейска партия
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Гласове
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Дял от гласовете
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Мандати
|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|%
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-

|-
|style="width:1em;background:#FFA500;"|
|align=left|Християндемократически и фламандски
|align=left|ЕНП
|948 123||—
|23,26||—
| 3 || —

|-
| style="width:1em;background:#0000BB;" |
| align=left| Открити фламандски либерали и демократи
| align=left| ЕЛДРП
| 837 884 || -42 395
| 20,56 || -1,35
| 3 || 0

|-
| style="width:1em;background:#8B4513;" |
| align=left| Фламандски интерес
| align=left| —
| 647 170 || -283 561
| 15,88 || -7,28
| 2 || -1

|-
| style="width:1em;background:#EE0000;" |
| align=left| Социалистическа партия - различни
| align=left| ПЕС
| 539 393 || -176 924
| 13,23 || -4,60
| 2 || -1

|-
| style="width:1em;background:#FFFF00;" |
| align=left| Новофламандски алианс
| align=left| ЕНП
|402 545||—
|9,88||—
|1||—

|-
|style="width:1em;background:#008000;"|
|align=left|Зелено!
|align=left|ЕЗП
|322 149||+1 275
|7,90||-0,08
|1||0

|-
|style="width:1em;background:#6DCFF6;"|
|align=left|Листа Дедекер
|align=left|ЕКР
|296 699||+296 699
|7,28||+7,28
|1||+1

|-
|style="width:1em;"|
|align=left|Други
|align=left|—
|81 981||—
|2,01||—
|—||—

|-
|colspan="3" align="right"|ОБЩО:
|4 075 944||+57 651
|100,00||—
|13||-1

|}

|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" colspan="2"|Партия
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2"|Европейска партия
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Гласове
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Дял от гласовете
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Мандати
|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|%
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-

|-
|style="width:1em;background:#FF0033;"|
|align=left|Социалистическа партия
|align=left|ПЕС
|714 947||-163 630
|29,10||-6,99
|3||-1

|-
|style="width:1em;background:#0000FF;"|
|align=left|Реформаторско движение
|align=left|ЕЛДРП
|640 092||-31 330
|26,05||-1,53
|2||-1

|-
|style="width:1em;background:#00B000;"|
|align=left|Еколо
|align=left|ЕЗП
|562 081||+322 394
|22,88||+13,03
|2||+1

|-
|style="width:1em;background:#FFC500;"|
|align=left|Хуманистичен демократичен център
|align=left|ЕНП
|327 824||-40 929
|13,34||-1,80
|1||0

|-
|style="width:1em;"|
|align=left|Други
|align=left|—
|212 234||—
|8,64||—
|—||—

|-
|colspan="3" align="right"|ОБЩО:
|2 457 178||+22 485
|100,00||—
|8||-1

|}

|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2" colspan="2"|Партия
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" rowspan="2"|Европейска партия
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Гласове
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Дял от гласовете
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;" colspan="2"|Мандати
|-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|%
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|брой
!style="background-color:#E9E9E9; text-align:center;"|+/-

|-
|style="width:1em;background:#FFA500;"|
|align=left|Християн-социална партия
|align=left|ЕНП
|12 475||-3247
|32,25||-10,23
|1||0
|-
|style="width:1em;background:#0000BB;"|
|align=left|Партия за свобода и напредък
|align=left|ЕЛДРП
|7878||-556
|20,37||-2,42
|0||0

|-
|style="width:1em;"|
|align=left|Други
|align=left|—
|18 327||—
|47,38||—
|—||—

|-
|colspan="3" align="right"|ОБЩО:
|38 680||+1 675
|100,00||—
|1||0
|}

Бележки 

Белгия
Европейски парламент